Чемпионат Армении по боксу 2009 года проходил в Ереване с 17 по 22 декабря 2009 года.

Медалисты

Ссылки 
 

Чемпионат Армении по боксу
Спорт в Армении в 2009 году
Спортивные соревнования в Ереване
2009 год в боксе